«Список хоккейных матчей с наибольшим количеством зрителей».
В данном списке представлены матчи по хоккею с шайбой на которых присутствовало не менее 45 тысяч зрителей. Долгое время рекорд принадлежал матчу чемпионата мира 1957 года между командами СССР и Швеции. Тогда 5 марта 1957 года на Центральном стадионе им. Ленина собралось 55 000 зрителей. Рекорд продержался 44 года, пока не был побит матчем между двумя студенческими командами штата Мичиган, так называемой «Холодной войной», который собрал на футбольном стадионе 74 554 зрителя.

В течение 2010 года рекорд бился дважды. Сначала 7 мая на матче открытия чемпионата мира 2010 между командами Германии и США присутствовало 77 803 человека. Матч проходил на домашнем стадионе футбольного клуба «Шальке 04» — «Фелтинс-Арене». Через полгода, 1 декабря состоялся матч-реванш между студенческими командами штата Мичиган, который, как было объявлено, посетило 113 411. Однако после подсчета билетов, официальное количество зрителей было уменьшено до 104 173, именно это число было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Игра в Германии остается рекордной для матчей «под крышей» и сыгранных в Европе.

1 января 2014 года на стадионе «Мичиган Стэдиум» была предпринята попытка побить действующий рекорд. Организаторами было объявлено что на матч «Зимней классики НХЛ» между «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс» продан 105 491 билет, однако данный рекорд не был зарегистрирован Книгой рекордов Гиннесса, так как не удалось установить точное количество пришедших зрителей.

Галерея

Примечания 

Хоккейные списки